Levie (Corsica)
Kanton Levie
Levy spellingsvariant van de achternaam Levie.